Pálffy Miklós (1552–1600) a tizenöt éves háború hadvezére
Pálffy Miklós erdődi gróf, kamarás, főajtónálló (1650–1662)
Pálffy Miklós (1657–1732), 1714-től haláláig nádor, a törökellenes felszabadító háborúk hadvezére, Pálffy János (nádor) (1663–1751) bátyja
Pálffy Miklós (1710–1773) országbíró
 Pálffy Miklós (nyitrai püspök)